PPM eller ppm kan stå för
 Parts per million (ppm), en dimensionslös kvot som fritt översatt till svenska blir "andelar per miljon", vilket brukar användas för att beskriva halter, som till exempel föroreningar i luft eller vatten. 
 Prediction by partial matching, prediktion, en algoritm för datakompression
 även en förkortning av Premiepensionsmyndigheten.
 används även i dagligt tal som en förkortning för Premiepension
 Portable People Meter, metod för att mäta antal tittare respektive lyssnare för TV och radio